De parallelslalom voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 22 februari 2014 in het Rosa Choetor Extreme Park in Krasnaja Poljana.

Het onderdeel parallelslalom stond voor de eerste maal op het programma.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Finaleronde

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag finaleronde

Mannen parallelslalom